Шуваловское кладбище:

 Шуваловское кладбище — кладбище в Выборгском районе Санкт-Петербурга в историческом районе Шувалово.
 Шуваловское кладбище — кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в историческом районе Шуваловка.